Дзокки () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дзокки, Арнольдо (1862—1940) — итальянский скульптор.
 Дзокки, Джузеппе (1711—1767) — итальянский художник и гравёр.
 Дзокки, Эмилио (1835—1913) — итальянский скульптор.